Сернаше () — португальська власна назва.

Топоніми

Сернаше (Коїмбра) — парафія.
 Сернаше-ду-Бонжардін — парафія.